Dit is een lijst van planetoïden 24201-24300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (24201) - || 1999 XL40|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24202) - || 1999 XR42|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24203) - || 1999 XA46|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24204) - || 1999 XZ46|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24205) - || 1999 XC48|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24206) - || 1999 XH48|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24207) - || 1999 XJ49|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24208) - || 1999 XC51|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24209) - || 1999 XM51|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24210) - || 1999 XM52|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24211) - || 1999 XD53|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24212) - || 1999 XW59|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24213) - || 1999 XA61|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24214) - || 1999 XC67|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24215) - || 1999 XN68|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24216) - || 1999 XR68|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24217) - || 1999 XO70|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24218) - || 1999 XV70|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24219) - || 1999 XW71|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24220) - || 1999 XJ72|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24221) - || 1999 XT73|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24222) - || 1999 XW74|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24223) - || 1999 XR76|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24224) - || 1999 XU76|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24225) - || 1999 XV80|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24226) - || 1999 XM81|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24227) - || 1999 XU86|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24228) - || 1999 XC87|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24229) - || 1999 XC90|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24230) - || 1999 XE90|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24231) - || 1999 XN91|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24232) - || 1999 XA92|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24233) - || 1999 XD94|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24234) - || 1999 XA95|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (24235) - || 1999 XK95|| 7 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (24236) - || 1999 XS96|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24237) - || 1999 XL97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24238) - || 1999 XQ97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24239) - || 1999 XX97|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24240) - || 1999 XV99|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24241) - || 1999 XK100|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24242) - || 1999 XY100|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24243) - || 1999 XL101|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24244) - || 1999 XY101|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24245) - || 1999 XB102|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24246) - || 1999 XC102|| 7 december 1999 || LINEAR
|-
| (24247) - || 1999 XD105|| 9 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (24248) - || 1999 XU105|| 11 december 1999 || T. Kobayashi
|-
| (24249) Bobbiolson || 1999 XC107|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (24250) Luteolson || 1999 XS109|| 4 december 1999 || CSS
|-
| (24251) - || 1999 XL117|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (24252) - || 1999 XW117|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (24253) - || 1999 XX120|| 5 december 1999 || CSS
|-
| (24254) - || 1999 XB122|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (24255) - || 1999 XR124|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (24256) - || 1999 XZ125|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (24257) - || 1999 XQ126|| 7 december 1999 || CSS
|-
| (24258) - || 1999 XH127|| 9 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (24259) - || 1999 XR127|| 12 december 1999 || R. A. Tucker
|-
| (24260) Kriváň || 1999 XW127|| 13 december 1999 || P. Kušnirák
|-
| (24261) - || 1999 XA130|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24262) - || 1999 XG133|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24263) - || 1999 XL133|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24264) - || 1999 XL143|| 15 december 1999 || C. W. Juels
|-
| (24265) Banthonytwarog || 1999 XU143|| 13 december 1999 || G. Hug, G. Bell
|-
| (24266) - || 1999 XE144|| 13 december 1999 || K. Korlević
|-
| (24267) - || 1999 XU144|| 6 december 1999 || Spacewatch
|-
| (24268) - || 1999 XN156|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (24269) - || 1999 XL157|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (24270) - || 1999 XD158|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (24271) - || 1999 XR159|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (24272) - || 1999 XE165|| 8 december 1999 || LINEAR
|-
| (24273) - || 1999 XO166|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (24274) - || 1999 XN167|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (24275) - || 1999 XW167|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (24276) - || 1999 XO169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (24277) - || 1999 XQ169|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (24278) - || 1999 XZ170|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (24279) - || 1999 XR171|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (24280) - || 1999 XE172|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (24281) - || 1999 XT174|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (24282) - || 1999 XB179|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (24283) - || 1999 XE179|| 10 december 1999 || LINEAR
|-
| (24284) - || 1999 XJ183|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24285) - || 1999 XC188|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24286) - || 1999 XU188|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24287) - || 1999 XC189|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24288) - || 1999 XR189|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24289) - || 1999 XO190|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24290) - || 1999 XS190|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24291) - || 1999 XJ191|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24292) - || 1999 XV191|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24293) - || 1999 XW191|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24294) - || 1999 XE193|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24295) - || 1999 XX200|| 12 december 1999 || LINEAR
|-
| (24296) - || 1999 XW212|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (24297) - || 1999 XZ213|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (24298) - || 1999 XC221|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (24299) - || 1999 XE221|| 14 december 1999 || LINEAR
|-
| (24300) - || 1999 XX223|| 13 december 1999 || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten